Подшипниковая улица — улица в Октябрьском районе городского округа Самара. Своё начало берёт от улицы Артиллерийской, пересекает проспект Масленникова, улицу Николая Панова, Ерошевского, Революционную и упирается в улицу Лукачёва. Имеет относительную протяжённость 1,2 км.

История 
Ориентировочная дата появления на карте — первая половина 1950-годов. Из статьи многотиражной газеты сентября 1991 года 9 ГПЗ можно узнать, что дать такое название для улицы предложили работники подшипникового завода, который был построен на территории бывшего военного Линдова городка.

Основная застройка жилыми домами велась в 1950—1960-х годах. В 1968—1969 годах трест «Куйбышевремстрой» построил дом под номером 24.

1 января 1969 году по адресу Подшипниковая,14 был открыт детский сад № 344, работающий по сей день.

В 1970-х годах два дома были построены заводом ЗИМ: под номерами 26 и 26а. В эти же года был открыт ещё один детский сад № 116 по адресу Подшипниковая 27, но в настоящее время здание является заброшенным. Ранее оно принадлежало министерству обороны РФ, а в 2011 году было передано муниципалитету. Сейчас на его месте собираются строить новый детский сад по нацпроекту «Демография».

В 2012 году появился новый жилой дом под номером 15а, в котором был открыт филиал детского сада № 334 «Берёзка».

В 2016 году в рамках 130-летия городского водопровода «Самарские коммунальные системы», украшая территорию своего офиса, на улице Подшипниковой установили 10 декоративных человечков, выполненных из труб и других материалов, использующихся в водопроводно-канализационном хозяйстве.

Здания и сооружения 

 №9 — Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны России
 №14, 15а — Детский сад №334 «Берёзка»
 №17 — Поволжский центр экспертизы и испытаний; Институт строительства и архитектуры
 №24 — Территориальное общественное самоуправление №3, №7 Октябрьского района; Самарская геодезическая компания

Достопримечательности 

 Декоративное сооружение «Человечки из труб»
 Декоративное сооружение «Самолёт»

Транспорт 
Улица Подшипниковая не является проезжей для общественного транспорта. Добраться до неё можно на:

 Автобусах: 1, 2, 22, 23, 37, 47, 67
 Троллейбусах: 4, 12, 15, 17, 19, 20
 Маршрутном такси: 4, 46, 126с, 126ю, 247, 410а
 Метро: ст. Московская

Примечания